Sireno y el Chico Percebe III (Latinoamérica), Triton Man y el Chico Percebe III (España), es un episodio de la segunda temporada de la serie Bob Esponja.

Sinopsis
Triton Man y Chico Percebe dejan a Bob Esponja y a Patricio a cargo de la Sire-cueva, pero no deben tocar nada. De pronto ven al peor enemigo de Triton Man y el Chico Percebe, Manta Raya encerrado en un tipo de congelador.
Patricio en un accidente lo libera de su celda y este intenta atacarlos,aunque no puede lograrlo por un cinturón
de cosquillas que le puso Triton Man. Entonces él finge ser bueno para poder escapar, cuando le sacan el 
cinturón Manta Raya escapa y Bob y Patricio deben detenerlo. Mientras, Manta Raya, trata de robar un banco y no lo logra porque le vuelve a cosquillear el ADN.

Trivia
Es la primera aparición de MantaRaya.

Cuando Triton Man le dice a Bob y a Patricio que no toquen el botemovil invisible enseguida le da las llaves

Detalles

Personajes
Bob Esponja
Patricio Estrella
Triton Man
Chico Percebe

Lugares
Sire-Cueva
Banco nacional de Fondo de Bikini

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000